La expresión momento de inercia puede referirse a:

 El momento de inercia que expresa la inercia de un cuerpo a rotar;
 El primer momento de área, magnitud geométrica que se define para un área plana. Normalmente aparece en el contexto de la ingeniería estructural;
 El segundo momento de área, también denominado segundo momento de inercia o momento de inercia de área, una propiedad geométrica de la sección transversal de elementos estructurales.